Arthur Anderson kan syfta på bland andra:

* Arthur Anderson (1792–1868), skotsk affärsman och filantrop
 Arthur Anderson (1886–1967), brittisk friidrottare, deltagare i Olympiska spelen 1912
 Arthur Anderson (död 1942), engelsk dramatiker och lyriker